Charles Didion (1803 - 1882), ingénieur français ;
 Isidore Didion (1798 - 1878), général et mathématicien français ; 
 Joan Didion (1934 - 2021), écrivaine américaine ;
 Louis Didion (1832-1902), facteur de pianos français, cousin de Charles Didion ;
  Marguerite Didion (1876-1914), épouse d'Antonin Daum, maître verrier ;
 Marie Joséphine Didion (1858-1918), épouse de Charles Renauld banquier ;
 Paulin Didion (1831-1879), auteur et imprimeur français.